Asterio puede referirse a: 

 Asterio de Ostia (m. 222), sacerdote y mártir romano;
 Asterio de Cesarea (m. 262), senador romano y mártir católico;
 Asterio el Sofista (m. 341), filósofo y teólogo arriano de Capadocia;
 Asterio de Petra (m. 365), obispo de Petra;
 Asterio de Amasea (m. 410), obispo de Amasea;
 Asterio de Roma (s. V), general romano;
 Asterio de Auca (finales s. VI), obispo de Auca.
 Asterio (ciudad), una antigua ciudad griega.